Eurocash steht für:

 Eurocash Group, eine polnische Unternehmensgruppe im Lebensmittelgroßhandel
 Abholgroßmärkte des deutschen Handelsunternehmens L. Stroetmann
 Euro Cash Fonds, Geldmarktfonds oder geldmarktnahe Fonds in der Währung Euro